Die Oberliga Südwest 1992/93 war die 14. Spielzeit der drittklassigen Oberliga.

Meister wurde Eintracht Trier, die sich allerdings in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga nicht durchsetzte und somit in der Oberliga verblieb. In die Verbandsligen absteigen mussten der SV Viktoria Herxheim, Wormatia Worms und der SV Geinsheim. Allerdings war speziell die Entscheidung um den Abstiegsplatz 16 enorm knapp. Nur durch das schlechtere Torverhältnis gegenüber den punktgleichen Homburger Amateuren und dem VfL Hamm hatte die Herxheimer Viktoria letztendlich das Nachsehen. Aber auch der SV Wittlich und der TuS Mayen mussten lange zittern, um schließlich mit einem Punkt Abstand den Abstiegsrängen zu entrinnen. Erstmals in der Oberliga spielend, erreichte die TSG Pfeddersheim einen überraschend guten siebten Tabellenplatz. Für den Traditionsverein Wormatia Worms war der Abstieg in die Verbandsliga die traurige Folge wachsender Finanzproblemen, die in die Zahlungsunfähigkeit mündeten: In der Folgesaison wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Es brauchte mehrere Jahre, bis Wormatia wieder in der Oberliga auftauchte.

Tabelle 

|}

Weblinks 
 Oberliga Südwest 1992/93 bei f-archiv.de

1992
Fußballsaison 1992/93